Sigma Seven Co., Ltd. ( 株式会社 シ グ マ ・ セ ブ株式会社 , 'Kabushiki-gaisha Shiguma Sebun' ) -  японская компания озвучки, представляющая изрядное количество актеров озвучки. Штаб квартира компании расположена на третьем этаже здания Haga в Минато, Токио, Япония. Основана 3 марта 1988 года.

Известные актеры озвучивания 
Женщины: 

 Мисато Фукуен
 Марина Иноуэ
 Нана Мидзуки
 Фуми Мидзусава
 Асука Огамэ
 Асами Сето
 Рэйко Такаги
 Мэгуми Такамото
 Сакико Тамагава
 Ай Утикава
 Юкана

Мужчины:

 Син Аомори
 Масая Хасимото
 Сёдзо Иидзука
 Такуро Китагава
 Ясунори Мацумото
 Юити Накамура
 Акио Нодзима
 Хирофуми Нодзима
 Акио Суяма
 Ацуси Тамару
 Хидэки Тасака
 Норио Вакамото
 Кадзуки Яо
 Хироки Ясумото
 Макото Ясумура
 Хироюки Ёсино

Студии звукозаписи
Компании по алфавиту